Хиша́м Бахтия́р (), или Хиша́м аль-Ихтия́р (;  — , Дамаск) — глава регионального командования Службы национальной безопасности партии Баас, генерал. Советник по национальной безопасности президента Башара аль-Асада.

Биография 

Хишам Бахтияр родился в 1941 году. Был руководителем Главного управления безопасности с 2001 по 2005 год. Был главой регионального командования Службы национальной безопасности партии Баас.

Санкции 

В 2006 году Министерство финансов США внесло Хишама Бахтияра в список граждан особых категорий в рамках мер по изоляции лиц и организаций, «вносящих значительный вклад в поддержку сирийским правительством террористических организаций или способствующих присутствию сирийских войск или сил безопасности в Ливане». 2007 году Хишам Бахтияр был включен в список сирийцев, которым запрещен въезд на американскую территорию. Хишаму Бахтияру были предъявлены обвинения в подавлении демократических протестов в Даръа. Жестокое подавление, проведенное Службой национальной безопасности в южной части города, привело впоследствии к общенациональным волнениям. В мае 2011 года Министерство финансов США ввело санкции против Службы национальной безопасности, заявив, что сирийские силы безопасности использовали чрезмерную силу против демонстрантов.

Смерть 

Хишам Бахтияр скончался 20 июля 2012 года от ранений, полученных двумя днями ранее во время нападения на здание Службы национальной безопасности Сирии на северо-западе Дамаска, где также погибли министр обороны Дауд Раджиха, его заместитель Асеф Шаукат, экс-министр обороны Хасан ат-Туркмани и, по некоторым сообщениям, глава следственного аппарата Службы общей разведки Хафиз Махлюф.

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Сирии
Генералы Сирии
Жертвы терактов в Сирии
Члены сирийского отделения партии Баас
Погибшие в гражданской войне в Сирии